GPCPD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 672 амінокислот, а молекулярна маса — 76 035.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки